Dormeuil ist der Name von

 Pierre Dormeuil (1887–1976), französischer Skeletonfahrer
 Louis Auguste-Dormeuil (1868–1951), französischer Segler